XAR steht für:
 Flughafen Aribinda, Burkina Faso, IATA-Code
 Xpressair, indonesische Fluggesellschaft, ICAO-Code
Siehe auch:
 Xaar

Abkürzung